Jonsberg ist der Name

folgender Berge:
 Jonsberg (Erzgebirge) im Erzgebirge
 Jonsberg (Zittauer Gebirge) im Zittauer Gebirge bei Jonsdorf 

folgender Personen:
 Barry Jonsberg (* 1951), australischer Schriftsteller
 Viggo Jønsberg (* 1956), norwegischer Schauspieler

des Ortes
 Jonsberg (Norköpping) in Schweden
Siehe auch:
 Jones Mountains